Bazinga steht für:

 charakteristischer Ausruf Sheldons in The Big Bang Theory, siehe The Big Bang Theory #Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper

Danach benannt:
 Bazinga, monotypische Gattung der Wurzelmundqualle Bazinga rieki
 Euglossa bazinga, eine Prachtbienenart

Siehe auch: